Lajas bezeichnet:

 Lajas (Kuba), Ortschaft in der Provinz Cienfuegos, Kuba
 Lajas (Peru), Ortschaft in der Provinz Chota (Region Cajamarca), Peru
 Distrikt Lajas, Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca), Peru 
 Lajas (Puerto Rico), Stadt in Puerto Rico